Breslau steht für:
 Breslau, Stadt in Polen
 Braslava, Ort in Lettland
 Breslau (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Breslau (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Breslau (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Breslau (Ontario), Dorf in der Gemeinde Woolwich, Ontario, Kanada
 Reichsbahndirektion Breslau (bis 1945)
 Reichsbahn-Wagengattung "Breslau" (siehe Güterwagen der geschweißten Bauart)
 Rallye Breslau, internationales Rallye-Raid-Rennen
 Fährschiff Breslau, Einsatzgebiet Nord-Ostsee-Kanal
 SMS Breslau, deutsches Kriegsschiff
 Diözese Breslau
 Erzbistum Breslau
 Bistum Breslau (altkatholisch)

Breslau ist der Familienname u. a. folgender Personen:
 Bernhard Breslau (1829–1866), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Georg Müller-Breslau (1856–1911), deutscher Maler

 Louise-Cathérine Breslau (1856–1927), deutsch-schweizerische Lithografin und Zeichnerin
 Ralf Breslau (* 1957), deutscher Germanist
 Richard Breslau (1835–1897), deutscher Politiker
 Walter Schölei-Breslau (1891–nach 1957), deutscher Maler

Siehe auch:

 Breslauer
 Bresslau